El Collet de l'Alzina, o Collada del Girbol és una collada situada a 543,5 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals d'Argelers de la Marenda i de Sureda, tots dos de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

És és a prop al nord-oest del Puig dels Orris i del Coll del Pomer. És en el vessant nord-oest de la carena on hi ha la Torre de la Maçana.

Bibliografia

Referències 

Colls d'Argelers
Colls de Sureda